Fernand Maillaud (1862-1948), peintre, illustrateur, ébéniste et créateur de tapisserie français ;
 Pierre Maillaud (1909-1948), journaliste et homme politique français.

Patronyme français